Deux navires de lUS Navy portent le nom dUSS Lewis and Clark :
l', un sous-marin nucléaire lanceur d'engins de la classe Benjamin Franklin, en service de 1966 à 1993 ;
l', un cargo militaire dépendant du Military Sealift Command en service depuis 2006.

Voir aussi 

 

Lewis and Clark